Duitsland
Weimar (Thüringen), een Duitse stad gelegen in de deelstaat Thüringen (bekend van de Weimarrepubliek)
Saksen-Weimar, hertogdom uit de 16e-18e eeuw
Weimarrepubliek, een benaming voor Duitsland in de periode van 1918/1919 tot 1933
Weimar (Ahnatal), een deel van de Duitse gemeente Ahnatal (Hessen)
Weimar (Lahn), een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen

Verenigde Staten
Weimar (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas